Mellin est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Mellin de Saint-Gelais (ca. 1591-1658), poète français ;
 Charles Mellin (1597-1649), peintre français ayant émigré en Italie ;
 Hjalmar Mellin (1854-1933), mathématicien finlandais connu pour la transformation qui porte son nom.

Voir aussi 
 Mélin (homonymie)
 Melin (homonymie)

Patronyme français